Szczawiór (Oxyria Hill.) – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych. Obejmuje trzy gatunki. Rośliny te występują na półkuli północnej na obszarach okołoarktycznych oraz w górach Ameryki Północnej, Europy i Azji. W Polsce występuje jeden gatunek – szczawiór alpejski Oxyria digyna.

Szczawiór alpejski jest uprawiany jako roślina ozdobna w ogrodach skalnych. Liście tej rośliny są jadalne.

Naukowa nazwa rodzajowa utworzona została z greckich słów: oxys – kwaśny -aria – posiadać, w nawiązaniu do smaku liści.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne, wieloletnie, czasem słabo drewniejące u nasady pędu. Z kłączem lub bez. Łodygi wzniesione, nagie, rozgałęzione.
 Liście Zebrane w rozetę przyziemną, sezonowe, skrętoległe i ogonkowe. Blaszka okrągławonerkowata, na szczycie zaokrąglona lub ucięta, u nasady sercowata, całobrzega, czasem falista. Gatka rurkowata, błoniasta, całobrzega.
 Kwiaty Drobne, obupłciowe, czasem też jednopłciowe, tworzące wiechowaty kwiatostan w szczytowej części łodygi. Kwiaty zebrane są w pęczki do 3–7 (rzadko pojedyncze) otulone gatkami. Okwiat 4-działkowy, niezróżnicowany na kielich i koronę, ale zewnętrzna para listków węższa od wewnętrznych. Zalążnia zwieńczona dwiema szyjkami. Pręcików jest 6.
 Owoce Nagie, orzeszki dwubocznie wypukłe, jajowate, otoczone skrzydełkami.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna
Rodzaj szczawiór należy do plemienia Rumiceae z podrodziny Polygonoideae w rodzinie rdestowatych Polygonaceae. W obrębie plemienia zajmuje pozycję bazalną, co oznacza, że jest siostrzany parze rodzajów szczaw Rumex i rabarbar Rheum.

 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Wykaz gatunków
 Oxyria caucasica Chrtek & Šourková
 Oxyria digyna (L.) Hill. – szczawiór alpejski
 Oxyria sinensis Hemsl.

Przypisy 

Rdestowate